Gallia Cisalpina – provincia della Roma repubblicana corrispondente all’attuale Italia settentrionale
Repubblica Cisalpina – repubblica costituita nel 1797 nell'Italia settentrionale

Pagine correlate
Cisalpino